Diós – település Romániában, Kolozs megyében
Diós – település Szerbiában, a Szerémségi Körzetben
Diós – település a Tihanyi-félszigeten, Tihany község része
Diós – Pécs városrésze

Hasonló földrajzi nevek:

Alsódiós (Dolné Orešany) település Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben
Diósd település Magyarországon, Pest megyében
Diósgyőr, egykori település, Miskolc városrésze
Diósszentpál (Dioš) település Horvátországban, Belovár-Bilogora megyében
Felsődiós (Németdiós, Horné Orešany) település Szlovákiában, a Nagyszombati kerületben
Tótdiós (Orešany) település Szlovákiában, a Nyitrai kerületben